

Patronyme 

 Gabriel-Albert Aurier (1865 - 1892), écrivain, poète, critique et théoricien de l'art français ;

 Serge Aurier (1992 - ), footballeur international ivoirien.